Austria:
 Hofamt – dzielnica Frohnleiten
 Hofamt Priel – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Melk